Li Ting (1980) olimpiai bajnok kínai teniszezőnő
 Li Ting (1985) kínai kajakozónő, olimpikon
 Li Ting (1987) olimpiai bajnok kínai műugrónő